Stern-Apotheke ist der Name folgender Apotheken bzw. Bauwerke:

 Stern-Apotheke (Augsburg)
 Stern-Apotheke (Kempten)
 Stern-Apotheke (Münster)
 Stern-Apotheke (St. Gallen)
 Apotheke zum Stern (Wien)